Les termes Montagne sacrée peuvent désigner :
 Une montagne sacrée, un massif montagneux voué à une forme de culte religieux ;
 La Montagne sacrée, un film réalisé par Alejandro Jodorowsky et sorti en 1973 ;
 La Montagne sacrée, un film réalisé par Arnold Fanck et sorti en 1926 ;
 Les cinq montagnes sacrées de Chine, monts correspondant aux cinq points cardinaux chinois ; 
 Le Trésor de la montagne sacrée, un film réalisé par Kevin Connor et sorti en 1979.

Voir aussi